Takpa bezeichnet:
 Takpa (Sprache), sinotibetische Sprache

Takpa ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Takpa (* 1969), beninischer Tennisspieler